Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1993./94. je osvojila ekipa "Auto Hrvatska" iz Zagreba.

Prva liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1994/1995

Druga liga

Jug 
Igrano turnirski 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1994/1995

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1994/1995

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.
  

1993-94